Need to Control — второй альбом американской грайндкор-группы Brutal Truth, выпущенный лейблом Earache Records. Это последний альбом, выпущенный на этом лейбле.

Список композиций 
 «Collapse» — 5:03
 «Black Door Mine» — 1:42
 «Turn Face» — 1:29
 «Godplayer» — 4:07
 «I See Red» — 2:50
 «Ironlung» — 4:22
 «Bite the Hand» — 2:06
 «Ordinary Madness» — 5:05
 «Media Blitz» (The Germs cover) — 0:56
 «Judgement» — 2:34
 «Brain Trust» — 2:43
 «Choice of a New Generation» — 1:59
 «Mainliner» — 2:19
 «Displacement» — 4:15
 «Crawlspace» — 1:35
Box Set/Japanese CD Bonus tracks
 «Wish You Were Here (Now Go Away)» (Pink Floyd cover)
 «Painted Clowns»
 «Dethroned Emperor» (Celtic Frost cover)
 «B.T.I.T.B.»
Redux Edition
 «Wish You Were Here (Now Go Away)» (Pink Floyd cover)
 «Painted Clowns»
 «Dethroned Emperor» (Celtic Frost cover)
 «Eggshells»
 «Head Cheese»

Участники записи 
 Кевин Шарп — вокал;
 Рич Хок — ударные;
 Дэн Лилкер — бас-гитара;
 Брент МакКарти — гитара.

Альбомы Earache Records
Альбомы Brutal Truth